Delcourt ist der Familienname folgender Personen:

 Frédéric Delcourt (* 1964), französischer Schwimmer
 Jacques Delcourt (1928–2011), französischer Karateka
 Léona Delcourt (1902–1941), französische Künstlerin, Pseudonym: Nadja 
 Marie Delcourt (1891–1979), belgische Altphilologin, Religions- und Althistorikerin

Delcourt ist der Name folgender Unternehmen:

 Delcourt (Verlag), französischer Comicverlag

Siehe auch:
 Delacourt
 Delecour
 Decour